Olson se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Storrs Olson
 Deanna H. Olson
 Monica Olson
 Storrs L. Olson